

Persones 
 William Herschel (1738-1822), astrònom anglès. Descobridor d'Urà.
 Caroline Herschel (1750-1848), astrònoma anglesa, germana de l'anterior.
 John Herschel (1792-1871), astrònom anglès, fill de William Herschel.

Altres significats 
 Astronomia: 
 Observatori Espacial Herschel, missió espacial de l'ESA.
 Telescopi William Herschel, telescopi situat a les Illes Canàries.
 Herschel (premi), medalla que atorga la Royal Astronomical Society.
 Geografia: Illa Herschel, illa del mar de Beaufort.